Сочинская битва произошла 7 марта 1471 года в Сочи, недалеко от Рымнику-Сэрата, между войсками Молдавии и Валахии.

Восхождение на престол Валахии Раду Красивого, абсолютного сторонника Порции, представляло угрозу для Молдовы.

Начиная с 1470 года, Штефан Великий начинает кампанию, в ходе которой он пытается сместить его и возвести на престол Басараба Лайотэ. Таким образом, молдавский владыка вторгается в Валахию и грабит Брэилу и Тыргул-де-Флочи, важнейшие торговые центры страны. Король Польши Казимир IV пытается примирить двух джентльменов, чтобы избежать риска османского вторжения в Молдову, но безуспешно.

Весной 1472 года Раду двинул свои войска к границе с Молдавией для подготовки вторжения, но 7 марта был встречен молдавской армией и разбит в Сочи, с большими потерями на горной стороне

1472 год
Средневековые сражения
Сражения Валахии
Сражения Молдавии
История Румынии